Сезон ФК «Дніпро» 2017—2018 - 1-й сезон в історії дніпровського клубу Дніпро у другій лізі чемпіонату України і останній перед тим, як клуб втратив професійний статус. Дніпро брав участь у другій лізі та Кубку України. Під час сезону Дніпро позбавлено загалом 18 очок, тому клуб посів 8-ме місце попри задовільні результати в першій половині сезону. У міжсезоння клуб опустився в чемпіонат України з футболу серед аматорів 2018—2019 після санкцій ФІФА.

Гравці

Склад команди

Трансфери

Прийшли

Пішли

Передсезонні та товариські матчі

Змагання

Усі турніри 

Востаннє оновлено: 31 травня 2018

Друга ліга 

|}

Підсумки загалом

Підсумки за туром

Матчі

Кубок України

Статистика гравців

Матчі та голи 

|-
! colspan=14 style=background:#dcdcdc; text-align:center| Воротарі

|-
! colspan=14 style=background:#dcdcdc; text-align:center| Захисники

|-
! colspan=14 style=background:#dcdcdc; text-align:center| Півзахисники 

|-
! colspan=14 style=background:#dcdcdc; text-align:center| Нападники

|-
! colspan=14 style=background:#dcdcdc; text-align:center| Гравці, що пішли з команди під час сезону

Востаннє оновлено: 31 травня 2018

Бомбардири

«Сухі» матчі

Дисциплінарні покарання 

Востаннє оновлено: 31 травня 2018

Примітки

Посилання 
Official website

Дніпро
Сезони ФК «Дніпро» (Дніпро)